Bundesrat (în traducere "Consiliul Uniunii", "Sfatul Uniunii") se poate referi la:
Bundesrat (Germania);
Bundesrat (Austria);
Bundesrat (Elveția), guvernul Confederației Helvetice.

Între 1871-1918, în Imperiul German, a existat de asemenea un consiliu al uniunii, numit Bundesrath (devenit după reforma ortografică din 1902 Bundesrat.